Villanueva de Argaño kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Argaño (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villanueva de Argaño (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar